Albania:
 Klos – wieś w gminie Klos, w okręgu Elbasan
 Klos – wieś w gminie Klos, w okręgu Mat
 Klos –  wieś w gminie Hekal, w okręgu Mallakastra

Osoby:
 Elmar Klos – czechosłowacki reżyser
 Fabian Klos – niemiecki piłkarz
 Stefan Klos – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Clos
 Kloss